Field Trials – konkursy polowe dla wyżłów, w których startują wyszkolone psy. W zawodach psy zazwyczaj bywają dzielone na dwie grupy: wyżły brytyjskie i wyżły kontynentalne. 

Kynologia